

Geografia 
 Circondario di San – circondario del Mali nella regione di Ségou
 San – comune del Mali capoluogo del circondario omonimo
 San – fiume affluente della Vistola

Sigle 
 Stirene-Acrilonitrile – materiale plastico
 SAN – Sistema archivistico nazionale

Codici 
 SAN – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale di San Diego, California (Stati Uniti d'America)
 san – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua sanscrita
 SAN – codice ISO 3166-2:PG della provincia di Sandaun (Papua Nuova Guinea)

Informatica 
 Storage Area Network – una rete ad alta velocità di dispositivi di memoria di massa condivisi

Musica
 San – album degli High and Mighty Color del 2007
 San Choi (ATEEZ)

Altro 
 San – forma tronca dell'aggettivo Santo
 San – lettera arcaica dell'alfabeto greco
 San – popolo del Kalahari
 San – personaggio del Mondo Emerso
 San – personaggio di Naruto
 San – in giapponese significa "tre".
 San – suffisso onorifico giapponese

da:San
fi:San
fr:San
nl:San
nn:San
simple:San
sk:San
zh-yue:San